Барио Индепенденсија има више значења:

 Барио Индепенденсија (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Индепенденсија, Колонија Нуева (Тезоатлан де Сегура и Луна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику